Andreas Scholl, contreténor allemand né le  à Eltville
son homonyme Andreas Scholl, archéologue et conservateur du département antiquité du Altes museum
Aurélien Scholl (1833 - 1902), journaliste français
Dirck Scholl (vers 1641 - 1727), organiste, carillonneur, compositeur et expert d'orgue néerlandais 
Hans Scholl, colonel nazi assumant le commandement des forces armées allemandes occupant Naples, lors du soulèvement populaire des Quatre journées de Naples
Hans Scholl (1918 - 1943), résistant allemand de la Seconde Guerre mondiale, membre du réseau de la Rose blanche
Sophie Scholl (1921 - 1943), sœur de Hans Scholl, résistante allemande de la Seconde Guerre mondiale, membre du réseau de la Rose blanche
Mehmet Scholl (1970 - ), footballeur allemand d'origine turque
William Mathias Scholl et son entreprise de chaussures qui se vendent en particulier en pharmacie et crèmes pour pieds de marque Dr. Scholl's.

De l'histoire de Sophie et Hans Scholl, un film a été tiré :
Sophie Scholl - les derniers jours (2005), réalisé par Marc Rothemund

et un prix a été baptisé en leur honneur en 1980 :
Prix frère et sœur Scholl

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien